wiewiórka – gryzoń nadrzewny z rodziny wiewiórkowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe

 Wiewiórka –  część wsi Kraszów w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Międzybórz
 Wiewiórka – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Bolesławiec 
 Wiewiórka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków 
 Wiewiórka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Wieś na Białorusi 
 Wiewiórka – obwód grodzieński, rejon lidzki